Kaufer est un patronyme porté notamment par :

 Evelin Kaufer (1953-), athlète allemande de l'ex-Allemagne de l'Est spécialiste du 100 mètres ;
 Irène Kaufer (1950-2022), autrice, militante féministe et lesbienne, et syndicaliste belge ;
 Jonathan Kaufer (1955-2013), réalisateur, scénariste et acteur américain de cinéma et de télévision.